17-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 20 по 27 сентября 1987 года в Монтевидео (Уругвай) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 16-й раз в своей истории и в 11-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 20 сентября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:4, 15:11); Уругвай — Перу 3:2 (1512, 15:5, 8:15, 8:15, 15:11); Аргентина — Чили 3:0 (15:3, 15:8, 15:3).
 21 сентября: Аргентина — Венесуэла 3:1 (13:15, 15:7, 15:2, 15:9); Парагвай — Уругвай 3:1; Бразилия — Чили 3:0 (15:1, 15:7, 15:4).
 22 сентября: Чили — Парагвай 3:2 (15:7, 15:5, 5:15, 13:15, 15:4); Венесуэла — Перу 3:0 (15:2, 15:11, 16:14); Аргентина — Уругвай 3:0.
 24 сентября: Чили — Перу 3:0 (15:8, 15:7, 15:3); Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:13, 15:4, 15:5); Бразилия — Уругвай 3:0 (15:5, 15:5, 15:10).
 25 сентября: Уругвай — Чили 3:1 (15:12, 15:8, 11:15, 17:15); Аргентина — Парагвай 3:0 (15:5, 15:6, 15:10); Бразилия — Перу 3:0 (15:2, 15:1, 15:7).
 26 сентября: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:4, 15:3, 15:3); Аргентина — Перу 3:0 (15:0, 15:1, 15:2); Венесуэла — Чили 3:-.
 27 сентября: Парагвай — Перу 3:-; Бразилия — Аргентина 3:0 (15:12, 15:13, 15:13); Венесуэла — Уругвай 3:-.

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1987 год в волейболе